Сант-Марти-Саррока ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 35,31 км². Население — 3161 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Sant Martí Sarroca
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Sant Martí Sarroca en Google Maps

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны